Die World Series 1990 war die 87. Auflage des Finals der Major League Baseball zwischen dem Champion der American League und Titelverteidiger, den Oakland Athletics, und den Cincinnati Reds, dem Meister der National League. Die Serie startete am 16. Oktober und endete am 20. Oktober 1990. Überraschend gewann der Außenseiter aus Cincinnati durch einen 4:0 Sweep die Serie.

Als MVP der World Series wurde der Pitcher José Rijo ausgezeichnet, dem zwei Siege bei zwei Starts gelangen.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele 

¹ Spiel 2 ging über 10 Innings.

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 16. Oktober 1990 im Riverfront Stadium in Cincinnati

Spiel 2 
Mittwoch, 17. Oktober 1990 im Riverfront Stadium in Cincinnati

Spiel 3 
Freitag, 19. Oktober 1990 im Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland

Spiel 4 
Samstag, 20. Oktober 1990 im Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland

Einzelnachweise 

1990
Baseball 1990
Sportveranstaltung in Cincinnati
Sportveranstaltung in Oakland
Cincinnati Reds
Oakland Athletics